Dattel bezeichnet
 die Frucht der Dattelpalme, siehe Echte Dattelpalme
 eine Palmengattung, siehe Dattelpalmen
 die Chinesische Dattel (auch Rote Dattel), siehe Chinesische Jujube
 die Indische Dattel, siehe Tamarinde

Dattel ist der Name folgender Personen:
 Dany Dattel (eigentlich Daniel Dattel, auch Peter Dattel; 1939–2023), deutscher Auschwitz-Überlebender und Devisenhändler der Kölner Herstatt-Bank 

Siehe auch:

 Datteln, Stadt im Kreis Recklinghausen
 Dattelwein